USA Women’s Sevens 2018 – szósta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju USA Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 20–21 października 2018 roku na Infinity Park w Glendale będąc pierwszym turniejem sezonu 2018/2019.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Infinity Park zawody były pierwszym turniejem sezonu 2018/2019 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Meksyku. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w połowie września 2018 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły Australia, Nowa Zelandia i Kanada, a Ghislaine Landry została pierwszą zawodniczką w historii cyklu, która osiągnęła barierę tysiąca punktów. W finale, którego najlepszą zawodniczką została uznana Ruby Tui, Nowozelandki pokonały gospodynie, tym samym przedłużając passę do 33 kolejnych zwycięstw, a trakcie których odniosły sześć turniejowych triumfów, w tym cztery w WSS. Najwięcej przyłożeń zdobyła Nowozelandka Portia Woodman, która wraz z Australijką Emmą Sykes zwyciężyła też w klasyfikacji punktowej, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Rosjanka Alena Mikhaltsova.

Wejściówka na jeden dzień kosztowała 15 USD, zaś dwudniowa 25 USD, bilety dziecięce wyceniono natomiast na 5 USD dziennie.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

T1
USA Women’s Sevens
2018 w Stanach Zjednoczonych